Баумбах () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Баумбах, Адольф (около 1830—1880) — американский композитор, органист и музыкальный педагог немецкого происхождения.
 Баумбах, Вернер (1916—1953) — немецкий пилот бомбардировочных частей люфтваффе, оберст.
 Баумбах, Ной (род. 1969) — американский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Баумбах, Рудольф (1840—1905) — немецкий поэт, псевдоним Пауль Бах.
 Баумбах, Фёдор Константинович (род. 1951) — советский борец вольного стиля.
 Баумбах, Фридрих (род. 1935) — немецкий шахматист, победитель 11-го чемпионата мира по переписке (1983—1989).